Portugal
Jardim Sá da Bandeira (Coimbra)
Jardim Sá da Bandeira (Lisboa)

Desambiguações de topônimos